Jürgen steht für:
 Jürgen, Nebenform des Namens Georg
 Jürgen, bis 1937 Jürtsch, Kreis Breslau, Schlesien, seit 1945: Jurczyce (Kąty Wrocławskie), Ort im Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Jürgen, bis 1938 Jurken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Jurki (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jürgen (Strunk), Roman von Heinz Strunk
 Jürgen – Heute wird gelebt, Film nach dem Roman von Heinz Strunk